Ла-Фонтенель () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен
 Ла-Фонтенель () - муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер